Charles Poisot (1822–1904), compositeur et musicographe français ;
 Jean-Pierre Poisot (né en 1937), écrivain français ;
 Louis Poisot (1881-1946), général français.

Voir aussi 
 Quemigny-Poisot, une commune française située dans la Côte-d'Or.